Доминирование (от  — преобладать) — главенствующее положение над другими субъектами и предметами.

 Доминирование (алгебра) — соотношение порядка для дифференциального оператора
 Доминирование (теория игр)
 Доминирование по риску в теории некооперативных игр
 Равновесие в доминирующих стратегиях в теории игр
 
 
  (в БДСМ-практиках)
 Фемдом — доминирование женщин в БДСМ-практиках.
 Дисциплина некоторых кланов в вымышленных вселенных Мира Тьмы.

В биологии 
 Доминантность в генетике
 Доминирование (этология)
 см. также Иерархия доминирования
 
 Доминанты (растительного покрова) — частный случай доминирования в экосистемах
 Апикальное доминирование
 Доминирование полушарий головного мозга

См. также 
 Доминация составляющих
 Доминанта

Примечания